Села:
 Кудлаївка — Тернопільська область, Кременецький район, колишній (до 2020 року) Шумський район
 Кудлаївка — Чернігівська область, Новгород-Сіверський район